Plaats in Indonesië
Cieurih (Cidahu), een plaats in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java
Cieurih (Maja, Majalengka), een plaats in het regentschap Majalengka van de provincie West-Java
Cieurih (Cipaku), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java